Versailles kan avse:

Versaillesfreden – fredsavtal efter första världskriget, slöts 1919
Versailles (musikgrupp) – en japansk metalgrupp bildad 2007

Geografi

Frankrike 

 
 Versailles, kommun i departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
Slottet i Versailles – ett kungligt slott i Versailles
 Versailles (arrondissement)

USA

Versailles, Indiana, administrativ huvudort, 
Versailles, Kentucky, administrativ huvudort, 
Versailles, Missouri, administrativ huvudort,

Se även
Versalles